Левко — украинский разговорный вариант имени Лев, а также украинская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Левко, Валентина Николаевна (1926—2018) — советская оперная и камерная певица, педагог
 Левко, Денис Николаевич (род. 1988) — спортивный комментатор
 Левко, Ольга Николаевна (род. 1947) — белорусский археолог
 Левко, Ярослав Степанович (род. 1960) — протоиерей Русской православной церкви, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла

Имя 
Боровиковский, Лев (Левко) Иванович (1806—1889)
Лукьяненко, Левко Григорьевич (1928—2018)
 Мациевич, Лев (Левко) Макарович (1877—1910)